
Староанатолийский турецкий () — этап в истории турецкого языка, на котором говорили в Анатолии с XI по XV век. Данный язык развился в ранний османский турецкий язык. В качестве письменности использовалось арабское письмо. В отличие от более позднего османского языка, использовались диакритические знаки для кратких гласных.

Статус 
Согласно легенде, возникшей в XX веке, староанатолийский турецкий не имел официального статуса до 1277 года, когда Мехмет I из Карамана объявил фирман об использовании турецкого языка с тем, чтобы избавиться от доминирования персидского языка: 
|
 Şimden girü hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türki dilinden gayri dil söylemeye.
|
 Отныне никто во дворце, в диване, совете и на прогулках не может говорить ни на каком другом языке, кроме турецкого.

Орфография

Алфавит

См. также 
 Османский язык
 Турецкий язык
 Караманоглу Мехмет-бей
 Караманиды

Примечания 

Средневековые языки
Мёртвые языки
История турецкого языка